Шелден Демар Уильямс (); родился 21 октября 1983 в Оклахома-Сити, Оклахома) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера в НБА 
Уильямс был выбран под общим 5-м номером драфта 2006 года клубом «Атланта Хокс». 16 февраля 2008 года Уильямс был одним из нескольких игроков «Атланты», которые были обменяны в «Сакраменто Кингз» на Майка Бибби.

19 февраля 2009 года Уильямс был обменян в «Миннесоту» вместе с Бобби Брауном на Рашада Маккэнтса и Кэлвина Бута.

7 августа 2009 года Уильямс подписал однолетний контракт с «Бостон Селтикс».

В 2010 году подписал контракт с клубом «Денвер Наггетс». В феврале 2011 года перешёл в «Нью-Йорк Никс» вместе с Кармело Энтони.

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика выступлений в НБА на сайте www.basketball-reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Дьюк Блю Девилз» (баскетбол)
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки БК «Элан Шалон»
Игроки «Тяньцзинь Жунган»